Anna Kateřina Braniborská (26. července 1575 Halle – 29. března 1612 Kodaň) byla rodem braniborská princezna a sňatkem dánská a norská královna.

Život 
Anna Kateřina byla nejstarší dcerou/druhým dítětem braniborského kurfiřta Joachima Fridricha (1546–1608) z jeho prvního manželství s Kateřinou Braniborsko-Küstrinskou, dcerou markraběte Johanna von Brandenburg-Küstrin (1513–1571).

 Manželství a potomci 
Její manželství s dánským králem Kristiánem IV. (1577–1648) bylo Kristiánovou matkou, královnou Žofií Meklenburskou naplánováno, když byl Kristián ještě dítě. Princ se se svou budoucí nevěstou poznal za své cesty po Německu v roce 1595 a se svatbou souhlasil; poslal do zámku Wolmirstedt, kde její otec v této době dlel jako správce magdeburského biskupství, poselstvo se žádostí o princezninu ruku. Roku 1596 po životu nebezpečné plavbě přes Baltské moře přibyla do Dánska, kde se účastnila Kristiánovy korunovace (29. srpna).

27. listopadu roku 1597 se v Haderslev konala svatba a 12. června následujícího roku byla Anna Kateřina v kodaňské katedrále korunována dánskou královnou. Manželé k sobě nechovali hlubších citů, ale jejich svazek byl spokojený a fungoval bez problémů. Královna neměla velkého politického vlivu, ale byla vždy králi oporou a spojenkyní. Byla známa svou skromností a zbožností; naučila se dánsky; její vášní byla jízda na koni.

Z tohoto manželství vzešlo šest dětí, tři z nich však zemřely v útlém věku:

 1. Frederik (15. 8. 1599 – 9. 9. 1599)
 2. Kristián (10. 4. 1603 Kodaň – 2. 6. 1647 Drážďany), korunní princ
 ⚭ 1634 Magdalena Sibylla Saská (23. 12. 1617 Drážďany – 6. 1. 1668 Altenburg)
 3. Žofie (4. 1. 1605 Kronborg – 7. 9. 1605 Kodaň)
 4. Alžběta (16. 3. 1606 Kodaň – 24. 10. 1608 Skanderborg)
 5. Frederik (18. 3. 1609 Haderslev – 9. 2. 1670 Kodaň), jako Frederik III. král dánský a norský od roku 1648 až do své smrti
 ⚭ 1643 Žofie Amálie Brunšvická (24. 3. 1628 Herzberg – 20. 2. 1685 Kodaň)
 6. Ulrich (2. 2. 1611 Frederiksborg – 12. 8. 1633 Svídnice), kníže-biskup ve Zvěříně v letech 1624–1629

Nedlouho po porodu šestého dítěte po čtrnácti letech manželství 29. března roku 1612 zemřela, patrně na malárii. Pochována byla v katedrále v Roskilde, místě posledního odpočinku dánských králů.

Ještě před královninou smrtí měl její manžel v letech 1610–1613 poměr s dcerou kodaňského starosty Kirsten Madsdatter'' († 1613), jenž mu porodila jednoho syna:
 Ulrich Christian Gyldenlöve, (* 3. února 1611; † 6. října 1640)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 https://web.archive.org/web/20070313112247/http://www.rosenborgslot.dk/v1/person.asp?PersonID=13&countryID=2&PersonTypeID=2
 http://runeberg.org/dbl/1/0305.html
 http://www.thepeerage.com/p10227.htm#i102270

Anna Kateřina Braniborská
Anna Kateřina Braniborská
Dánské královny
Norské královny
Šlesvicko-holštýnské vévodkyně
Zemřelí na malárii
Narození v Halle (Saale)
Úmrtí v Kodani
Pohřbení v katedrále v Roskilde
Narození 26. července
Narození v roce 1575
Úmrtí 29. března
Úmrtí v roce 1612
Ženy
Narození 26. června